

Astronomia 
 Franklin – cratere lunare
 1925 Franklin-Adams – asteroide del sistema solare
 982 Franklina – asteroide del sistema solare

Aziende 
 Franklin – azienda facente parte del gruppo Studebaker con sede a Minneapolis, Minnesota, Stati Uniti d'America.
 Franklin Automobile Company – casa automobilistica statunitense attiva dal 1902 al 1934

Geografia 
 Antartide
 Isola Franklin – isola dell'Antartide
 Canada
 Franklin – comune del Québec
 Distretto di Franklin – distretto dei Territori del Nord-Ovest
 Groenlandia
 Isola Franklin – isola del Canale Kennedy
 Nuova Zelanda
 Distretto di Franklin – distretto dell'Isola del Nord
 Stati Uniti d'America
 Franklin – città della Contea di Macon, Alabama
 Franklin – census-designated place della Contea di Greenlee, Arizona
 Franklin – città della Contea di Izard, Arkansas
 Franklin – census-designated place della Contea di Merced, California
 Franklin – census-designated place della Contea di Sacramento, California
 Franklin – città della Contea di Macon, Carolina del Nord
 Franklin – città della Contea di New London, Connecticut
 Franklin – capoluogo della Contea di Heard, Georgia
 Franklin – città della Contea di Franklin, Idaho]
 Franklin – villaggio della Contea di Morgan, Illinois
 Franklin – Contea di Johnson, Indiana
 Franklin – Contea di Lee, Iowa
 Franklin – capoluogo della Contea di Simpson, Kentucky
 Franklin – capoluogo della Parrocchia di St. Mary, Louisiana
 Franklin – città della Contea di Hancock, Maine
 Franklin – census-designated place della Contea di Allegany, Maryland
 Franklin – città della Contea di Norfolk, Massachusetts
 Franklin – township della Contea di Clare, Michigan 
 Franklin – township della Contea di Houghton, Michigan 
 Franklin – township della Contea di Lenawee, Michigan 
 Franklin – villaggio della Contea di Oakland, Michigan 
 Franklin – città della Contea di Renville, Minnesota
 Franklin – città della Contea di Howard, Missouri
 Franklin – città della Contea di Franklin, Nebraska
 Franklin – città della Contea di Merrimack, New Hampshire
 Franklin – borough della Contea di Sussex, New Jersey
 Franklin – township della Contea di Gloucester, New Jersey 
 Franklin – township della Contea di Hunterdon, New Jersey 
 Franklin – township della Contea di Somerset, New Jersey 
 Franklin – township della Contea di Warren, New Jersey 
 Franklin – città della Contea di Delaware, New York
 Franklin – città della Contea di Franklin, New York
 Franklin – città della Contea di Warren, Ohio
 Franklin – borough della Contea di Cambria, Pennsylvania
 Franklin – città della Contea di Venango, Pennsylvania
 Franklin – township della Contea di Adams, Pennsylvania
 Franklin – township della Contea di Beaver, Pennsylvania
 Franklin – township della Contea di Bradford, Pennsylvania
 Franklin – township della Contea di Butler, Pennsylvania
 Franklin – township della Contea di Carbon, Pennsylvania
 Franklin – township della Contea di Chester, Pennsylvania
 Franklin – township della Contea di Columbia, Pennsylvania
 Franklin – township della Contea di Erie, Pennsylvania
 Franklin – township della Contea di Fayette, Pennsylvania
 Franklin – township della Contea di Greene, Pennsylvania
 Franklin – township della Contea di Huntingdon, Pennsylvania
 Franklin – township della Contea di Luzerne, Pennsylvania
 Franklin – township della Contea di Lycoming, Pennsylvania
 Franklin – township della Contea di Snyder, Pennsylvania
 Franklin – township della Contea di Susquehanna, Pennsylvania
 Franklin – township della Contea di York, Pennsylvania
 Franklin – capoluogo della Contea di Williamson, Tennessee
 Franklin – città della Contea di Robertson, Texas
 Franklin – città della Contea di Franklin, Vermont
 Franklin – città della Contea di Franklin, Virginia
 Franklin – città della Contea di Pendleton, Virginia Occidentale
 Franklin – città della Contea di Jackson, Wisconsin
 Franklin – città della Contea di Kewaunee, Wisconsin
 Franklin – città della Contea di Manitowoc, Wisconsin
 Franklin – città Contea di Milwaukee, Wisconsin
 Franklin – città della Contea di Sauk, Wisconsin
 Franklin – città della Contea di Vernon, Wisconsin

Persone 

 Franklin Roosevelt Bueres – giocatore di calcio a 5 brasiliano

Televisione 
 Franklin – cartone animato
 Franklin – personaggio dell'omonima serie animata
 Benjamin Miles Franklin (noto come C-Note) – personaggio della serie televisiva statunitense Prison Break

Altro 
 Franklyn – film del 2008 diretto da Gerald McMorrow
 franklin (Fr) – unità di misura della carica elettrica nel sistema CGS
 Franklin – personaggio secondario dei Peanuts
 Mattie Franklin (Donna Ragno) – personaggio dei fumetti
 Istituto Franklin – museo di Filadelfia
 USS Franklin (CV-13) – portaerei statunitense.
 Franklin – nome proprio di persona inglese maschile
 Campagna di Franklin-Nashville – serie di battaglie combattute durante la Guerra civile americana
 Franklin Gothic – carattere di tipo sans-serif

Pagine correlate 
 Franklin School